Курортное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Республика Карелия 
 Курортное сельское поселение — входило в Кондопожский район, сейчас присоединено к Петровскому поселению.

Курганская область
 Курортное сельское поселение — входит в Петуховский район